Ginoria är ett släkte av fackelblomsväxter. Ginoria ingår i familjen fackelblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fackelblomsväxter
Ginoria